

Geografia 
 Kent (Connecticut) — cidade do estado de Connecticut
 Kent — condado  situado no sudoeste da Inglaterra
 Kent (Washington) — cidade localizada no estado de Washington, Estados Unidos
 Kent Acres — região censitária  do estado de Delaware
 Chatham-Kent — município da província de Ontario, Canadá
 Condado de New Kent
 Condado de Kent (Texas)
 Condado de Kent (Michigan)
 Condado de Kent (Maryland)
 Condado de Kent (Delaware)

História 
Reino de Kent

Música 
Kent (banda) — grupo musical da Suécia
Kent (álbum) — álbum de estreia da banda sueca Kent

Personagens fictícias 
Kent Brockman — pivot da série televisiva animada Os Simpsons
Clark Kent — personagem disfarce de Superman

Marcas 
 Kent (cigarro) — marca de cigarros

Desambiguação
Desambiguações de topônimos